Тесноустите жаби (Microhylidae) са семейство земноводни от разред Безопашати земноводни (Anura).

Таксонът е описан за пръв път от германския зоолог Алберт Гюнтер през 1858 година.

Родове 
 Подсемейство Adelastinae Peloso, Frost, Richards, Rodrigues, Donnellan, Matsui, Raxworthy, Biju, Lemmon, Lemmon, & Wheeler, 2015
 Adelastes Zweifel, 1986
 Подсемейство Asterophryinae Günther, 1858
 Aphantophryne Fry, 1917
 Asterophrys Tschudi, 1838
 Austrochaperina Fry, 1912
 Barygenys Parker, 1936
 Callulops Boulenger, 1888
 Choerophryne Van Kampen, 1914
 Cophixalus Boettger, 1892
 Copiula Méhely, 1901
 Gastrophrynoides Noble, 1926
 Hylophorbus Macleay, 1878
 Mantophryne Boulenger, 1897
 Oninia Günther, Stelbrink & von Rintelen, 2010
 Oreophryne Boettger, 1895
 Paedophryne Kraus, 2010
 Siamophryne Suwannapoom, Sumontha, Tunprasert, Ruangsuwan, Pawangkhanant, Korost, and Poyarkov, 2018
 Sphenophryne Peters & Doria, 1878
 Vietnamophryne Poyarkov, Suwannapoom, Pawangkhanant, Aksornneam, Duong, Korost and Che, 2018
 Xenorhina Peters, 1863
 Подсемейство Chaperininae Peloso, Frost, Richards, Rodrigues, Donnellan, Matsui, Raxworthy, Biju, Lemmon, Lemmon, & Wheeler, 2015
 Chaperina Mocquard, 1892
 Подсемейство Cophylinae Cope, 1889
 Anilany Scherz, Vences, Rakotoarison, Andreone, Köhler, Glaw, and Crottini, 2016
 Anodonthyla Müller, 1892
 Cophyla Boettger, 1880
 Madecassophryne Guibé, 1974
 Mini Scherz, Hutter, Rakotoarison, Riemann, Rödel, Ndriantsoa, Glos, Roberts, Crottini, Vences & Glaw, 2019
 Plethodontohyla Boulenger, 1882
 Rhombophryne Boettger, 1880
 Stumpffia Botteger, 1881
 Подсемейство Dyscophinae Boulenger, 1882
 Dyscophus Grandidier, 1872 – Доматени жаби
 Подсемейство Gastrophryninae Fitzinger, 1843
 Arcovomer Carvalho, 1954
 Chiasmocleis Méhely, 1904
 Ctenophryne Mocquard, 1904
 Dasypops Miranda-Ribeiro, 1924
 Dermatonotus Méhely, 1904 – Бронирани тесноусти жаби
 Elachistocleis Parker, 1927
 Gastrophryne Fitzinger, 1843
 Hamptophryne Carvalho, 1954
 Hypopachus Keferstein, 1867
 Myersiella Carvalho, 1954
 Stereocyclops Cope, 1870
 Подсемейство Hoplophryninae Noble, 1931
 Hoplophryne Barbour & Loveridge, 1928
 Parhoplophryne Barbour & Loveridge, 1928
 Подсемейство Kalophryninae Mivart, 1869
 Kalophrynus Tschudi, 1838
 Подсемейство Melanobatrachinae Noble, 1931
 Melanobatrachus Beddome, 1878
 Подсемейство Microhylinae Günther, 1858
 Glyphoglossus Gunther, 1869
 Kaloula Gray, 1831
 Metaphrynella Parker, 1934
 Microhyla Tschudi, 1838
 Micryletta Dubois, 1987
 Mysticellus Sonali & Biju, 2019
Nanohyla 
 Phrynella Boulenger, 1887
 Uperodon Duméril & Bibron, 1841
 Подсемейство Otophryninae Wassersug & Pyburn, 1987
 Otophryne Boulenger, 1900
 Synapturanus Carvalho, 1954
 Подсемейство Phrynomerinae Noble, 1931
 Phrynomantis Peters, 1867
 Подсемейство Scaphiophryninae Laurent, 1946
 Paradoxophyla Blommers-Schlösser & Blanc, 1991
 Scaphiophryne Boulenger, 1882

Бележки